Wesley est un prénom masculin anglais. Ce prénom est apparenté au nom de lieu Westley (composé des termes west et leah qui signifient respectivement « ouest » et « clairière »). Il a une autre signification d'origine américaine signifiant la lumière de l'ouest.

Au début du XXI siècle, il est porté principalement au Brésil et aux États-Unis.

Prénom 

 Wesley Snipes (1962-), acteur et producteur américain.
 John Wesley Delva (1987-), poète haïtien.

Prénom en guise de pseudonyme 
 Wesley (1980-), Wesley Lopes da Silva, footballeur brésilien ;
 Wesley (né le ), Wesley Lopes Beltrame, footballeur brésilien ;
 Wesley (né le ), Moraes Ferreira da Silva, footballeur brésilien ;
 Wesley (né le ), Wesley Ribeiro Silva, footballeur brésilien ;
 Wesley (2000-), Wesley David de Oliveira Andrade, footballeur brésilien.

Patronyme 

 Blake Wesley (né le , joueur américain de basket-ball ;
 Byron Wesley (né le ), joueur américain de basket-ball ;
 Carlos Wesley dit Don Byas (1912-1972), saxophoniste américain ;
 Charles Wesley (1707-1788), chef de file du mouvement méthodiste ;
 Charles Wesley junior (1757-1834), compositeur britannique ;
 David Wesley (né le ), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Fred Wesley (né le ), tromboniste et arrangeur américain de jazz et de funk ;
 Glen Wesley (né le ), ancien joueur professionnel de hockey sur glace ;
 John Wesley (1703-1791), prêtre anglican britannique, fondateur du méthodisme ;
 John Wesley Hardin (1853-1895), hors-la-loi américain de la seconde moitié du  siècle ;
 Joseph Wesley, écrivain américain de science-fiction ;
 Mary Wesley (1912-2002), romancière britannique ;
 Paul Wesley (né Paul Thomas Wasilewski le ), acteur américain ;
 Rutina Wesley (née le ), actrice américaine ;
 Samuel Wesley (1662-1735), poète et écrivain anglais ;
 Samuel Wesley (1766-1837), organiste et compositeur anglais ;
 Samuel Sebastian Wesley, (1810-1876), organiste et compositeur anglais ;
 Valerie Wilson Wesley (1947-), auteur afro-américain de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

Toponyme 

 Wesley, ville de la Dominique ;
 Wesley, localité située dans le comté de Kossuth, dans l’Iowa, aux États-Unis ;
 Wesley, ville située dans le Comté de Washington, dans le Maine, aux États-Unis ;
 Wesley, localité de la région d'Auckland en Nouvelle-Zélande ;
 .

Musique 
 John Wesley Harding est le huitième album studio de Bob Dylan, sorti en 1967.
  (né en 1965) est le nom de scène de Wesley Stace, chanteur folk/pop anglais.

Cinéma 
 , film américain de John Jackman sorti en 2009.

Télévision 
 , série télévisée américaine sortie en 1949.

Divers 
 Wesley, bande indienne en Alberta au Canada ;
 Old Wesley RFC, club de rugby à XV irlandais basé dans la ville de Dublin ;
 Addison–Wesley, maison d'édition américaine spécialisée dans les livres d'informatique.

Voir aussi 
 Uéslei

Référence 

Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain